Виктор Николаевич Толмачёв () — советский военачальник, политработник, участник Великой Отечественной войны. Генерал-майор авиации (1943).

Биография 
Виктор Толмачёв родился 7 февраля 1903 году в деревне Убиённое Кислянской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, ныне деревня не существует, территория входит в Кислянский сельсовет  Курганской области. Русский.

С 1919 года — в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В 1919—1931 годах участник Гражданской войны на Закаспийском фронте, участник ликвидации басмачества. 

В 1924 году вступил в РКП(б), с 1925 года партия переименована в ВКП(б), c 1952 года партия переименована в КПСС.

С 1935 года на политической работе и командных должностях в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, комиссар авиационного соединения, заместитель командующего армией. 

Делегат XVIII съезда ВКП(б) (10—21 марта 1939 года).

Бригадный комиссар В.Н. Толмачёв участвоввал в Великой Отечественной войне с июня 1941 года.

С 15 ноября 1942 года заместитель командующего 17-й воздушной армии по политической части, член Военного совета 17-й воздушной армии. С 1 мая 1943 года генерал-майор авиации.

Участие в сражениях и битвах:
 Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943 года).
 Среднедонская наступательная операция   (16 - 30 декабря 1942 года).
 Донбасская операция (13 августа — 22 сентября 1943 года)
 Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года)
 Березнеговато-Снигирёвская операция (6 - 18 марта 1944 года)
 Одесская наступательная операция  (26 марта —  14 апреля 1944 года) 
 Ясско-Кишинёвская операция (20 — 29 августа 1944 года) 
 Будапештская операция  (29 октября 1944 - 13 февраля 1945 года) 
 Балатонская оборонительная операция  (6 - 15 марта 1945 года)
 Венская операция  (16 марта по 15 апреля 1945 года ).

После Великой Отечественной войны — на политической работе в Красной Армии. Был заместителем командующего 64-й воздушной истребительной армии ПВО по политической части, с 1950 года — член Военного совета 25-й воздушной истребительной армии ПВО.

С 4 января 1961 года генерал-майор В.Н. Толмачёв — в запасе, с 1963 года — в отставке. Жил в городе Москве.

Виктор Николаевич Толмачёв умер 16 апреля 1989 года в городе Москве. Похоронен , ныне муниципального округа Можайский Западного административного округа города Москвы.

Награды 
 Орден Ленина, 15 ноября 1950 года
 Орден Красного Знамени, пять раз: 2 ноября 1941 года,  26 октября 1943 года, 19 марта 1944 года, 6 ноября 1945 года, 30 декабря 1956 года
 Орден Богдана Хмельницкого I степени, 28 апреля 1945 года
Ордена Отечественной войны I степени, дважды:  13 сентября 1944 года, 6 апреля 1985 года
 Орден Отечественной войны II степени, 17 июня 1943 года
 Орден Красной Звезды, 3 ноября 1944 года
 медали, в т.ч.:
 Медаль «За оборону Москвы», декабрь 1944 года
 Медаль «За оборону Сталинграда», 2 марта 1944 года
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Будапешта»
 Медаль «За освобождение Белграда»
 иностранные награды

Семья 
Сын - В.В. Толмачёв (1943-1997) - военный врач хирург, полковник медицинской службы.

Ссылки 
 Толмачёв Виктор Николаевич // Советская Молдавия: краткая энциклопедия / Вартичан И. К. — Кишинёв: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1982. — С. 622. — 709 с.
 Толмачёв

Примечания 

Участники Гражданской войны в России
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Политработники Великой Отечественной войны